

Formazione 

2006-2007
Callipo